een ander woord voor turfvezel
 Lok (Slowakije), een gemeente in Slowakije